Э́мунд Старый (также Эмунд Плохой или Эмунд Нечестивый; ) — шведский король между 1050 и 1060 годом.

Биография 
Эмунд был сыном Олафа Шётконунга от наложницы Эдлы, пленной дочери одного из славянских (вендского или ободритского) вождей. Унаследовал власть от своего единокровного брата Анунда Якоба.

Эмунд находился в конфликте с архиепископом Адальбертом Бременским, поскольку поддерживал , который желал освободить шведскую церковь от главенства бременских архиепископов и сам сделаться архиепископом, подчинённым непосредственно папе римскому. Около 1060 года Адальберт назначил епископом Скары Адальварда, однако Эмунд изгнал его.

Эмунд якобы отправил своего сына Анунда в страну квенов, где тот погиб, отпив воды из отравленного источника.

Ранее считалось, что именно в правление Эмунда произошло разграничение с Данией, упоминающееся в старшей редакции Вестгёталага, согласно которому Блекинге, Сконе и Халланд стали датскими, однако современные историки подвергли это утверждение сомнению.

Со смертью Эмунда приблизительно в 1060 году пресёкся древний род шведских конунгов, и трон заняли представители рода Стенкилей.

Предки

Примечания

Литература 
 
 Латиноязычные источники по истории Древней Руси. Германия. IX — первая половина XII вв. // Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской Церкви. — —, 1989.
 Nationalencyklopedin.
 Nordisk familjebok. — B. 7. — Stockholm, 1907.

Умершие в XI веке
Династия Мунсё
Внебрачное потомство монархов Швеции
Правители Европы XI века